Dimitri van Joegoslavië (1958), zoon van Alexander van Joegoslavië en Maria Pia van Savoye
Dimitri van Joegoslavië (1965), zoon van André van Joegoslavië en Kira zu Leiningen